Saint-Remimont ist der Name zweier Gemeinden in der französischen Region Grand Est:
 Saint-Remimont (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Remimont (Vosges), Département Vosges